Бур-Сен-Мори́с, Бур-Сен-Моріс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний схід від Парижа, 155 км на схід від Ліона, 70 км на схід від Шамбері.

Клімат 
Бур-Сен-Морис знаходиться у зоні, котра характеризується субарктичним кліматом. Найтепліший місяць — липень із середньою температурою 19.5 °C (67.1 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 0.7 °С (33.3 °F).

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3239 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7327,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бур-Сен-Морис на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя